

Patronyme 
(par ordre alphabétique)
 Louis-Auguste Berthaud (1810-1843) dit Duplessy, journaliste et poète français ;
 Jeanne Françoise Marie de Chazot (1702-1782), dite Madame Duplessy, salonnière ;
 Carole Duplessy-Rousée (née en 1967), romancière française ;
 Jean Duplessy (1929-2020), ingénieur de Recherches au Centre national de la recherche scientifique, spécialiste en numismatique royale et féodale française.
 Jean-Claude Duplessy (né en 1942), directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique au laboratoire des sciences du climat ;
 Mathias Duplessy (né en 1972), compositeur et poly-instrumentiste ;
 Pierre Duplessy-Michel (1633-1693), ingénieur, architecte et urbaniste français.

Voir aussi 
 Duplessis
 Poitou-Duplessy

Références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme